Lauderdale (Minnesota)
Condado de Lauderdale
Ou ainda:
Lauderdale-by-the-Sea
Fort Lauderdale
Lauderdale Lakes
North Lauderdale
Estates of Fort Lauderdale

Desambiguações de topônimos